Hollerbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hollerbach (Buchen), Ortsteil von Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hollerbach (Gemeinde Kitzeck), Ortsteil von Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Fließgewässer:
 Hollerbach (Brensbach), rechter Zufluss des Brensbachs bei Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Hollerbach (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs im Eiswoog vor Ramsen (Pfalz), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hollerbach (Klingenbach), linker Zufluss des Klingenbachs (zum Wickerbach) in Wildsachsen, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Hollerbach (Morre), linker Zufluss der Morre bei Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hollerbach (Stadterbach), rechter Zufluss des Stadterbachs (zur Aar) weit nach Großaltenstädten (Hohenahr), Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Hollerbach ist ein Familienname:
 Alexander Hollerbach (1931–2020), deutscher Rechtswissenschaftler
 Benedict Hollerbach (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Bernd Hollerbach (* 1969), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Josef Hollerbach (1898–1971), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)

Siehe auch:
 Holderbach
 Hollenbach
 Hollergraben
 Hollertalbach